Look Sharp! – album di Joe Jackson del 1979
Look Sharp! – album dei Roxette del 1988
Look Sharp – cortometraggio del 2006 diretto da Amy Gebhardt